Costin poate fi:

Nume de familie Costin 
 Alexandru Costin
 Anatolie Costin
 Dumitru Costin, liderul Blocului Național Sindical
 Ioan Costin
 Ion T. Costin
Igor Fedorovici Costin
 Miron Costin
 Nicolae Costin (cronicar)
 Nicolae Costin (primar)
 Sergiu Costin
 Septimiu Marius Costin
 Iuliana Gorea-Costin

Prenume Costin 
 Costin Petrescu
 Costin Cazaban
 Costin Kirițescu
 Costin Georgescu
 Costin D. Nenițescu
 Costin Lazăr
 Costin Murgescu
 Costin Sandu
 Costin Feneșan
 Costin Cernescu
 Costin Curelea
 Costin Maleș
 Costin Gheorghe
 Constantin (Costin) Rădulescu
 Costin Ionașcu
 Costin Tănăsescu

Localități 
 Miron Costin, Botoșani
 Miron Costin, Neamț

Altele 
 Costin Georgian (stație de metrou)
 Statuia lui Miron Costin din Iași

Statistici 
În anul 2013, în România 20.308 de persoane se numeau Costin, 10.534 - Costinel și 656 - Costi.

Vezi și 
 Nicolae Costin (dezambiguizare)
 Constantin
 Costea
 Costel

Note